Мосарбес ()  —  муниципалитет в Испании, входит в провинцию Саламанка в составе автономного сообщества Кастилия и Леон. Занимает площадь 44,85 км². Население — 470 человек (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 12 км.

Покровителем муниципалитета почитается священномученик Власий Севастийский.

Население

Примечания

Муниципалитеты Саламанки